Милена Зупанчић (Јесенице, 18. децембар 1946) је југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1968. || Пета заседа || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || -{Die Reiter von Padola }- ТВ серија || /
|-
| 1970. || Са друге стране || /
|-
| 1971. || Мртва лађа || Маријана
|-
| 1972. || Време је злато || /
|-
| 1973. || Јесење цвеће || Мета
|-
| 1973. || Образ уз образ ТВ серија || Милена
|-
| 1973. || Узоран живот || /
|-
| 1974. || Страх || Ана
|-
| 1976. || Идеалиста || Тончка
|-
| 1976. || Удовиштво Каролине Жашлер || Каролина Жашлер
|-
| 1977. || Тале ТВ мини серија || /
|-
| 1977. || Субота ујутру ТВ филм || /
|-
| 1979. || Новинар || Ковачева супруга
|-
| 1979. || Драга моја Иза || Вера Григоријева
|-
| 1979. || Тражења || Карла
|-
| 1979. || Грч || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1981. || Дечко који обећава || Машина мајка
|-
| 1982 1983. || -{Das Dorf an der Grenze}- ТВ серија || Албине
|-
| 1983. || Игмански марш || Аночка
|-
| 1983. || Дах || /
|-
| 1984. || Пејзажи у магли || Лелина мајка
|-
| 1984. || Пази шта радиш || Професорка француског
|-
| 1984. || Наслеђе || Малка
|-
| 1985. || -{Christophoros}- || Ленка
|-
| 1985. || Дочек ТВ филм || /
|-
| 1985. || Лица и судбине ТВ филм || /
|-
| 1987. || Мој тата, социјалистички кулак || Мимика Малек - Мама
|-
| 1987. || Био једном један Снешко || Госпођа Смит
|-
| 1988. || У средини мојих дана || Тина
|-
| 1988. || Маја и ванземаљац || /
|-
| 1988. || Клопка || Сашина жена
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1991. || Приповедке из меденега цветличњака ТВ мини серија || /
|-
| 1992. || Илона унд Курти || Мици
|-
| 1997. || Фелиx || Учитељица Јасна
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те▲
|-
| 2002. || На своји Весни || Марјета Турнограјска
|-
| 2002. || Песников портрет з двојником || /
|-
| 2004. || На планинцах || /
|-
| 2005. || Свадба Кратки филм || /
|-
| 2006. || Wарцхилд || Мунира
|-
| 2007. || 1/2 Кратки филм || Клара
|-
| 2008. || Брат Брату ТВ серија || Госпођа Богатић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те▲
|-
| 2010. || Неке друге приче || Сестра Ана (сегмент "Словенска згодба")
|-
| 2012. || Сречен за умрет || Мелита
|-
| 2012. || Божићна вечерја ТВ филм || Мама
|-
| 2013. || Паника || Мама
|-
| 2013. || Гремо ми по своје 2 || пријатељица Заспанцевега дедка
|-
| 2015. || -{Last Wish}- Кратки филм || Мајка Силва
|-
| 2015. || -{The Disapearance of Emma Lausch}- Кратки филм || Емина мајка
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1946.
Словеначке глумице
Југословенски глумци
Биографије живих особа
Добитници награде Златна арена
Добитнице награде Царица Теодора
Добитници Гран при награде Наиса